David P. Robbins Prize ist der Name folgender Preise:

 David P. Robbins Prize (AMS) der American Mathematical Society
 David P. Robbins Prize (MAA) der Mathematical Association of America